W pobliżu Rawy Ruskiej miały miejsce przynajmniej dwie bitwy:

 Bitwa pod Rawą Ruską (1914), pomiędzy siłami austro-węgierskimi i rosyjskimi, część tzw. bitwy galicyjskiej
 Bitwa pod Rawą Ruską (1939), pomiędzy siłami Wojska Polskiego i Wehrmachtu, ostatnia bitwa Grupy „Dubno”